Rio Ereş - rio romeno
Eres (canção) - de Shakira
Eres - Canção de Anahi

Localidades

Erez

Veja também
Éris

Desambiguação